Sezóna 2018/2019 byla 83. sezónou Americké ligy ledního hokeje.

Play off

Finále Calder Cupu

Charlotte Checkers - Chicago Wolves  

Vítězem Calder Cupu se stal tým  Charlotte Checkers , když zvítězil 4:1 na zápasy.

Reference

Externí odkazy 
 
  www.theahl.com - oficiální web AHL

Sezóny AHL
Lední hokej v roce 2018
Lední hokej v roce 2019
Sport v USA v roce 2018
Sport v USA v roce 2019
Sport v Kanadě v roce 2018
Sport v Kanadě v roce 2019